La saison 1937-1938 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison

Calendrier de la Division Honneur

Calendriers de la Première Division

Calendriers de la Deuxième Division 
 Calendrier Ligue d'Alger de football, Deuxième division, Groupe A, saison 1937-1938 et :

 Calendrier Ligue d'Alger de football, Deuxième division, Groupe B, saison 1937-1938
La J.S.I.I: Jeunesse Sportive Issersville-les-Issers.
Le S.C.Me: Sporting Club Ménerville
L'A.S.R: Association Sportive Rivet
L'U.S.A.T: Union Sportive Aïn Taya
Le S.G: Stade Guyotville
L'E.S.Z: ES Zéralda

 Calendriers de la Troisième Division 
Source

 Clubs de la Troisième Division, Groupe A:
Les clubs qui la constituent sont :

L'U.S.M.M.C: Union Sportive Musulmane Maison-Carrée.
L'O.A: Olympique Affreville.
Le F.C.A: Football Club Arba.
L'A.C.H.D: Athletique Club Hussein Dey.
L'S.C.A: Sporting Club Algérois.
L'J.S.R: Jeunesse Sportive Robertsau Clubs de la Troisième Division, Groupe B:
Les clubs qui la constituent sont :

L'R.C.A.E.A: Racing Club Ameur El Ain.
L'U.S.A: Union Sportive Aumale.
Le C.A.P: Club Athlétique Paté.
L'A.L.B.O:Alger La Blanche OlympiqueL'O.P.P: Olympique Pointe-PescadeL'C.S.S.T: Clique Sportive Staoueli la TrappeL'S.C.E.R:SCE Ruisseau''

 Résultats finaux 
 Palmarès de la Division Honneur 

Champion
 Équipe : Association Sportive Boufarik.
 Équipe : Gallia Sports d'Alger.
 Équipe : Gallia Sports d'Alger.
 Équipe : Mouloudia Club d'Algérois.

 Palmarès de la Première Division 

Champion
 Équipe : Union Sportive Ouest Mitidja.
 Équipe : Groupe Sportif Orléansvillois.
 Équipe : Groupe Sportif Orléansvillois.
 Équipe : Stade Algérois.

 Palmarès de la Deuxième Division 
Champion
 Équipe : Union Sportive Musulmane Blidéenne.
 Équipe : Association Sportive Trèfle Algérois.
 Équipe : Union Sportive Musulmane Blidéenne.

 Groupe A 

 Groupe B 

 Match de barrage pour le titre de Champion 
Le USM Blida bat le Stade Guyotville par (2 à 1) et devient champion de la deuxième division.

 Matchs de barrages pour l'accession 

 Palmarès de la Troisième Division 
Champion
 Équipe : Football Club Arbéen
 Équipe : Olympique Pointe-Pescade.

 Groupe A 

Source

 Groupe B 

 Compétitions de Jeunes 

 Championnats Juniors 

 Championnats Cadets 

 Championnat Minimes 

 Concours 

 Concours Jeune Footballeur Concours Plus Jeune Footballeur'''

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1937-1938
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1937-1938
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie
1937 en Algérie
1938 en Algérie